Der Slalom der Männer im Alpinen Skisport bei den Olympischen Winterspielen 2018 wurde am 22. Februar 2018 um 10:00 Uhr Ortszeit (2:00 Uhr MEZ) im Yongpyong Alpine Centre ausgetragen.

Die Goldmedaille gewann André Myhrer aus Schweden. Silber gewann der Schweizer Ramon Zenhäusern und die Bronzemedaille erhielt Michael Matt aus Österreich.

Vor dem Rennen galt der im Gesamtweltcup führende Österreicher Marcel Hirscher als Favorit. Jedoch schied der Österreicher bereits im ersten Durchgang aus, da er ein Tor verpasste. Sein stärkster Konkurrent war der Norweger Henrik Kristoffersen, der dies im ersten Lauf bestätigte und mit der schnellsten Zeit aller Athleten beendete. Allerdings gelangte er bereits zum Beginn seines zweiten Laufs auf den Innenski und verpasste ebenfalls ein Tor.

So konnte sich der Schwede André Myhrer, der bereits bei den olympischen Winterspielen 2010 in Vancouver die Bronzemedaille gewann, die Goldmedaille sichern. Damit wurde der Skirennläufer mit 35 Jahren und 42 Tagen der älteste Olympiasieger im Slalom.

Der nach dem ersten Lauf auf dem zwölften Rang liegende Österreicher Michael Matt konnte sich mit der schnellsten Laufzeit im zweiten Durchgang die Bronzemedaille sichern.

Der beste Deutsche war Fritz Dopfer, der den 20. Rang belegte. Linus Straßer hingegen schied bereits im ersten Lauf aus.

Ergebnisse

Weblinks

Einzelnachweise 

Slalom Frauen
Sportveranstaltung in Pyeongchang